Riverside South (Manhattan), een wijk in Upper Manhattan (New York)
Riverside South (Ottawa), een wijk in de Canadese hoofdstad Ottawa
Riverside South (Canary Wharf), een complex van kantoorgebouwen in Canary Wharf, Londen